Соревнования по дзюдо в рамках Олимпийских игр 1964 года в лёгком весе (до 68 килограммов) прошли в Токио 20 октября 1964 года в «Ниппон Будокан».

Участники турнира числом в 25 человек были разделены на семь групп по три спортсмена в группе и в одной группе было четыре человека. В каждой группе в круговом турнире определялся победитель. Победители затем выходили в турнир с выбыванием после одного поражения. Оставшиеся двое борцов встречались в финале; проигравшие в полуфинале получали бронзовые медали.  

Фаворитом был Такэхидэ Накатани, по одном тому факту, что он был японец, представитель страны-родоначальницы дзюдо. Он действительно довольно просто добрался до финала, где встретился со швейцарцем Эриком Хённи. На первых минутах схватки японский борец заработал вадза-ари. Через минуту японский дзюдоист провёл боковую подсечку под выставленную ногу (дэаси хараи) но бросок к удивлению присутствующих не был оценен. Через некоторое время главный судья остановил схватку, и после долгого совещания с судьями, оценил бросок в вадза-ари и таким образом отдал победу японскому борцу, что принесло ему золотую медаль и звание чемпиона Олимпийских игр, первого в истории в этом виде спорта Бронзовые медали получили советские борцы, проигравшие в полуфиналах: Олег Степанов и Арон Боголюбов.

Турнир  

Правила оценок в раннем олимпийском дзюдо отличались от принятых в современности. В отчёте указывалась победная техника только в случае, когда техническое действие приводило к чистой победе (иппон), соответственно данные приводятся и в таблице (с заглавной буквы). В случае, если чистая победа не была достигнута, победа отдавалась без указания техники: кинса соответствует оценке кока (ныне также не существующей, 3 балла), вадза-ари ни тикай вадза соответствует оценке юко (5 баллов), вадза-ари (пол-победы, 7 баллов), и авасэвадза, что соответствует нынешней вадза-ари авасэтэ иппон (две пол-победы равны чистой). Также конкретная техника не указывалась в случае победы контрприёмом (например таким, как Ути Мата Сукаси); в этом случае указывалось, что победа достигнута контрприёмом в общем: Каэси Вадза. 

О наименованиях технических действия см. Техника дзюдо.

Применялсиь и иные основания для победы, сохранившиеся и сейчас, например фусэн гати — неявка соперника.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Финал

Ссылки  
 Официальный отчёт игр

Примечания